Naves, település Franciaországban, Allier megyében.
Naves, település Franciaországban, Corrèze megyében.
Naves, település Franciaországban, Nord megyében.

Hasonló névvel:
Navès, település Franciaországban, Tarn megyében.
Navès, település Spanyolországban, Lleida tartományban.
Nâves-Parmelan, település Franciaországban, Haute-Savoie megyében.